Boguslawsky ist ein Einschlagkrater im äußersten Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Manzinus und nordöstlich von Schomberger.
Der Kraterrand ist erodiert, das Kraterinnere weitgehend eben.

Boguslawsky wurde als Ziel der geplanten russischen Monderkundungsmission Luna 25 genannt. 

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Boguslawsky auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)